34-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1989 Ballon d’Or)»
26 декабря 1989 года

Золотой мяч: 
 Марко ван Бастен

(второй раз)

< 33-я Церемонии вручения 35-я >
Золотой мяч 1989 года (фр. 1989 Ballon d’Or) — 34-й ежегодный выбор лауреата награды, вручаемой журналом France Football лучшему футболисту Европы. Результаты голосования были опубликованы в номере 2281 France Football 26 декабря 1989 года. В состав жюри входили 27 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Албании, Англии, Бельгии, Болгарии,Венгрии, ГДР, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, СССР, Турции, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Обладателем награды во второй раз стал голландский нападающий «Милана» Марко ван Бастен. Он опередил в опросе Франко Барези и Франк Райкард. Как и в прошлом году, три первых места заняли игроки «Милана».

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 405 баллов; максимально игрок мог получить 135 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1989 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1989 году